Johann Stader – organista e compositore tedesco
 Maria Stader – soprano ungherese naturalizzato svizzero
 Sigmund Theophil Stader – organista e compositore tedesco